C2C kan syfta på:
C2C – en marknadsmodell, se Consumer-to-consumer
C2C (musikgrupp) – en fransk turntable-grupp bildad 1998